De Duitse voetbalclub Eintracht Frankfurt speelt sinds 1959 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Eintracht Frankfurt

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Duitsland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Eintracht Frankfurt
Frankfurt